NEO (Near-Earth Objects) – obiekty bliskie Ziemi – planetoidy, komety i duże meteoroidy, których orbity znajdują się blisko (odległość peryhelium < 1,3 j.a.) orbity Ziemi i które mogą w związku z tym stanowić niebezpieczeństwo dla Ziemi

 Neo – postać fikcyjna z serii filmów Matrix
 Neo 1973 – model smartfona
 NEO – węgierska grupa muzyczna
 NEO – polska, młodzieżowa grupa muzyczna
 N.E.O. – album studyjny grupy muzycznej Pięć Dwa
 NEO – nick polskiego gracza w grach z serii Counter-Strike